Japonia:
 Tōon – miasto

Osoby:
 Toon Oprinsen – niderlandzki piłkarz
 Malcolm Toon – amerykański dyplomata
 Owen Toon – amerykański geofizyk

Inne:
 Toon – gra fabularna
 Toon Boom Animation – kanadyjskie przedsiębiorstwo
 Toon Disney – dawny kanał telewizyjny
 Toon Marty – kanadyjski serial animowany

Zobacz też:
 Cool Cool Toon
 Thun
 TUN